Miejscowości w Polsce:
 Strysza Buda
 Strysza Góra